Lai Ching‑te, mieux connu sous son nom anglais William Lai (en ), né le , est un homme politique taïwanais. Membre du Parti démocrate progressiste, il est Premier ministre de Taïwan du  au  et vice-président de la république depuis le .

Biographie 

En , Lai annonce sa candidature à l'investiture du Parti démocrate progressiste en vue de l'élection présidentielle de 2020 où il est opposé à la présidente sortante Tsai Ing-wen. Lai met en avant la nécessité pour le pays de défendre sa souveraineté face à la Chine continentale. En , après une primaire controversée (reports de la date de la primaire, introduction de sondages par téléphone), Lai est devancé par Tsai qui obtient le soutien du PDP pour l'élection présidentielle. Cependant, Lai obtient, en novembre, la nomination comme candidat à la vice-présidence, formant ainsi un ticket électoral avec Tsai. Il est élu vice-président de Taïwan le  en tant que colistier de la présidente sortante Tsai, qui est largement réélue. Il entre en fonction le  suivant.

Après la démission de la présidente Tsai de son poste au Parti démocrate progressiste, Lai est élu président du parti en .

Lai est considéré comme le candidat du PDP le plus probable à l'élection présidentielle de 2024.

Références

Liens externes 

Naissance en octobre 1959
Personnalité politique taïwanaise
Maire de Tainan
Premier ministre de la république de Chine
Vice-président de la république de Chine